Разбитый кувшин:
 «Разбитый кувшин» () — картина Жана Батиста Грёза
 «Разбитый кувшин» () — пьеса Генриха фон Клейста